A feladat  Zsoldos Péter regénye (1971)
 A feladat Várkonyi Gábor rendező 3 részes tévéfilmje (1975)